Группа войск (ГВ) — оперативно-стратегическое формирование (объединение, группа) в составе Вооружённых сил Союза ССР и России.

История 
Группа войск штатная оперативно-стратегическая единица в вооружённых силах государства, в зависимости от военного дела государства включала в свой состав различные формирования родов войск и сил видов вооружённых сил, отдельных родов войск, специальных войск и служб, а также заведения, учреждения, предприятия и организации.

Оперативно-стратегическое объединение ВС Союза включало в свой состав управление и различные формирования сухопутных войск (СВ) и военно-воздушных сил (ВВС), спецвойск и тыла ВС расположенное за границами Союза в соответствии с заключенными международными соглашениями (договорами) для выполнения определенных военных и административных задач в мирное время и своевременного развертывания во фронты (отдельные армии (ОА)) в целях проведения первых оборонительных операций с началом войны против Союза (в военное время). Положение и действие группы войск ВС СССР определялось соответствующим статусом.

Союз ССР имел пять групп войск (имели различный состав и наименования). В начале XXI века все они были расформированы или переформированы. Северо-Западная и Западная группы войск ВС России были передислоцированы на территорию России в 1995 году и расформированы.

Формирования

Союз ССР 
В ВС Союза ССР были следующие группы войск:
 Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ);
 Группа советских войск в Германии (ГСВГ);
 Северная группа войск (СГВ), в ПНР;
 Западная группа войск (ЗГВ), в ГДР;
 Центральная группа войск (ЦГВ), в ЧССР;
 Южная группа войск (ЮГВ), в ВНР;
 Группа советских военных специалистов на Кубе

Россия 
В ВС России:
 Западная группа войск;
 Северо-Западная группа войск в прибалтийских государствах;
 Группа российских войск в Закавказье;
 Группа Пограничных войск России в Республике Таджикистан;
 Оперативная группа российских войск в Приднестровье.

См. также 
 Главные командования войск направлений
 Группа армий
 Ограниченный контингент советских войск в Афганистане

Примечания

Литература 
 
 А. М. Плехов, С. Г. Шапкин, «Словарь военных терминов.» — : Воениздат 1988 год;
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.317—319.

Военное строительство
Военное право
Военная наука